Sevel puede referirse a:

Empresas 
 Sevel Nord, joint venture francesa creada en 1978 por Fiat S.p.A. y el Groupe PSA, actualmente Stellantis. 
 Sevel Sud, joint venture italiana creada en 1978 por Fiat S.p.A. y el Groupe PSA, actualmente Stellantis.
 Sevel Argentina, joint venture argentina creada en 1980 por Fiat S.p.A. y Groupe PSA, actualmente Stellantis.
 Sevel Uruguay.

Fábricas 
 Sevel Valenciennes, fábrica propiedad de Sevel Nord para la producción de monovolúmenes grandes y vehículos comerciales medianos situada en Francia.
 Sevel Val di Sangro, fábrica propiedad de Sevel Sud para la producción de vehículos comerciales grandes situada en Italia.